Willow Springs (Fayette County), plaats in Texas
 Willow Springs (Kern County), plaats in Californië
 Willow Springs International Motorsports Park, racecircuit in deze plaats
 Willow Springs (Mono County), plaats in Californië
 Willow Springs (Illinois), plaats in Illinois
 Willow Springs (Missouri), plaats in Missouri